Rodney Coleman Jarrett (né le  à Sault-Sainte-Marie, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur imposant, il fait ses débuts professionnels en 2003-2004 avec les Sound Tigers de Bridgeport dans la Ligue américaine de hockey. Il y joue trois saisons et est aussi appelé à jouer une partie avec le club parent des Islanders de New York en 2005-2006.

Lors de la saison suivante, il signe avec un club allemand, le Eisbären Berlin. Puis, il va jouer en Finlande, Suède et en Autriche lors des saisons qui suivirent. En 2010-11, il signe avec les Tōhoku Free Blades au Japon et il y remporte le titre de la ligue.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999 ||Siskins de Waterloo ||OHA-B ||44 ||6 ||10 ||16 ||43 ||4 ||2 ||2 ||4 ||5
|-
|1999-2000 ||Whalers de Plymouth ||LHO ||57 ||3 ||7 ||10 ||47 ||22 ||3 ||7 ||10 ||19
|-
|2000-2001 ||Whalers de Plymouth ||LHO ||60 ||12 ||36 ||48 ||98 ||19 ||6 ||12 ||18 ||29
|-
|2001-2002 ||Whalers de Plymouth ||LHO ||51 ||14 ||24 ||38 ||92 ||6 ||1 ||1 ||2 ||18
|-
|2002-2003 ||Whalers de Plymouth ||LHO ||58 ||14 ||41 ||55 ||138 ||14 ||5 ||6 ||11 ||29
|-
|2003-2004 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||59 ||2 ||14 ||16 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||61 ||7 ||13 ||20 ||65 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||78 ||3 ||20 ||23 ||88 ||7 ||0 ||0 ||0 ||13
|-
|2005-2006 ||Islanders de New York ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Eisbären Berlin ||DEL ||50 ||7 ||17 ||24 ||99 ||3 ||1 ||0 ||1 ||8
|-
|2007-2008 ||Malmö Redhawks ||Allsvenskan ||9 ||3 ||3 ||6 ||36 ||9 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
| 2007-2008 ||Hämeenlinnan Pallokerho ||SM-liiga ||18 ||1 ||0 ||1 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008 || Jokerit Helsinki ||SM-liiga ||15 ||1 ||4 ||5 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Ice Tigers de Nuremberg ||DEL ||47 ||1 ||9 ||10 ||76 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2009-2010 ||Graz 99ers ||EBEL ||37 ||7 ||17 ||24 ||71 ||6 ||0 ||2 ||2 ||12
|-
|2010-2011 ||Tōhoku Free Blades ||Asia League ||34 ||18 ||33 ||51 ||89 ||4 ||0 ||4 ||4 ||20
|-
|2011-2012 || Graz 99ers || EBEL || 48|| 7|| 25|| 32|| 98|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Graz 99ers || EBEL || 49|| 7|| 27|| 34|| 101|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2013-2014 || Villacher SV || EBEL || 50|| 14|| 29|| 43|| 52|| 9|| 2|| 4|| 6|| 20
|-
|2014-2015 || Villacher SV || EBEL || 39|| 3|| 14|| 17|| 33|| 5|| 0|| 1|| 1|| 9
|-
|2015-2016 || Tōhoku Free Blades || Asia League ||38 ||13 ||27 ||40 ||139 ||5 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|2016-2017 || Tōhoku Free Blades || Asia League ||45 ||11 ||35 ||46 ||142 ||5 ||2 ||4 ||6 ||4
|-
|2017-2018 || Belfast Giants || EIHL ||47 ||3 ||11 ||14 ||48 || - || - || - || - || -

| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en janvier 1983
Naissance à Sault-Sainte-Marie (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Whalers de Plymouth
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur du Graz 99ers
Joueur des Tōhoku Free Blades
Joueur du EC Villacher SV
Joueur des Belfast Giants
Défenseur de hockey sur glace